Almoines kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almoines (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Almoines (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar